A Revolutionary Romance peut désigner :
 A Revolutionary Romance (film, 1911) ;
 A Revolutionary Romance (film, 1913).